H.C. Andersen er det anvendte navn om flere personer:

 H.C. Andersen (1805-1875) – dansk forfatter (Hans Christian Andersen)
 H.C. Andersen (arkitekt) (1871-1941) – dansk arkitekt (Hans Carl Andersen)
 H.C. Andersen (kriminalkommissær) (1890-1965) – dansk kriminalkommissær og modstandsmand (Hans Christian Andersen)
 H.C. Andersen (direktør, født 1878) (1878-1944) – dansk direktør
 H.C. Andersen (direktør, født 1906) (1906-1980) – dansk direktør
 H.C. Andersen (direktør, født 1918) (1918-1995) – dansk direktør